Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dominik Hrbatý che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Campione)
 Karol Kučera (semifinali)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Ján Krošlák (secondo turno)

 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Marcos Górriz (primo turno)
 Andrei Pavel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1997